peut désigner :
 , un  puis événement de catch de catch la fédération Impact Wrestling : sorti en :
 2009 ;
 2010 ;
 2011 ;
 2012 ;
 2017 ;
 2019 ;
 2020 ;
 2021 ;
 2022 ;
 , un jeu vidéo de SNK sorti en  ;
 , un lieu imaginaire dans la série de jeux vidéo Pokémon.